Marcella Mesker e Carol Lynn Baily hanno battuto in finale Lucia Romanov e Corinne Vanier 6-2, 6-1

Tabellone

Collegamenti esterni 

Torneo di Newport News 1982